Guillermo I. Ortiz Mayagoitia (1941), Mexicaans jurist
 Guillermo Ortiz Martínez (1948), Mexicaans econoom